Występy w europejskich pucharach bułgarskiego klubu piłkarskiego CSKA Sofia.

Wykaz spotkań pucharowych

1956–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

CSKA Sofia
Bułgarskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach